Ørslev Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Ørslev Sogn (Kalundborg Kommune)
 Ørslev Sogn (Middelfart Kommune)
 Ørslev Sogn (Ringsted Kommune)
 Ørslev Sogn (Slagelse Kommune)
 Ørslev Sogn (Vordingborg Kommune)